TNH steht für:
 ČKD-Praga TNH, tschechoslowakischer Panzer
 Télévision Nationale d'Haïti, haitianischer staatlicher TV-Sender
 Tonghua Sanyuanpu Airport (IATA-Code), Flughafen von Tonghua, Jilin, China

tnh steht für:
 Südliches Maiani (ISO-639-3-Code), Varietät von Maiani (Sprache), Trans-Neuguinea-Sprache in Madang Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung